Теннесси́ ():

 Теннесси — штат США.
 Теннесси — река на Востоке США, левый самый длинный и многоводный приток реки Огайо.
 «Теннесси» — дредноут США одноимённого типа, построенный в 1919 году.

См. также 
 Теннессийский виски
  — городок в штате Теннесси.
 Теннесси Уильямс